O Miss Tailândia é um concurso de beleza feminino realizado anualmente na Tailândia. O concurso visa eleger, dentre várias candidatas aspirantes ao título, uma representante tailandesa no concurso Miss Universo. O concurso que envia a candidata pro Miss Universo existe desde 1954. 

A Tailândia é um dos países mais bem sucedidos do certamente por obtever com sucesso duas coroas de Miss Universo. O país oriental conquistou sua primeira coroa em 1965 com Apasra Hongsakula e sua segunda coroa em 1988 com Porntip Nakhirunkanok.

Miss Universo 

Observações

 A Tailândia deixou de participar do certame em 1955, 1956, 1957, 1958, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1967 e 1970.

Miss Mundo

Miss Internacional

Miss Supranacional

Miss Grand International

Miss Terra

Miss Intercontinental

Miss Tourism Queen International

Ligações externas

 Site Oficial do Miss Tailândia
 Todas as Misses Tailândia no Pageantopolis

Tailandia